Stella alpina – il tipico fiore alpino
 Stella Alpina – partito politico attivo in Valle d'Aosta
 Stella alpina – formaggio tipico della Svizzera